Stony Branch (engl. ‚Steiniger Bach‘) ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stony Branch (Honey Creek), Kansas 
 Stony Branch (Middle Creek), Kentucky 
 Stony Branch (Monocacy River), Maryland 
 Stony Branch (Deer Creek), Missouri 
 Stony Branch (Neuse River), North Carolina 
 Stony Branch (Beaver Creek), North Carolina 
 Stony Branch (Upper Little River), North Carolina 
 Stony Branch (North Fork White Oak Creek), Ohio 
 Stony Branch (Molly Branch), South Carolina 
 Stony Branch (Abrams Creek), Tennessee 
 Stony Branch (Norris Lake), Tennessee 
 Stony Branch (Rappahannock River), Virginia 
 Stony Branch (Summersville Lake), West Virginia 

Siehe auch:
 Stony Run Branch
 Stoney Branch